Vassiljev ist der Familienname von:

 Konstantin Vassiljev (* 1984), estnischer Fußballspieler
 Rannar Vassiljev (* 1981), estnischer Politiker